Cerro santa Ana hace referencia a varios artículos:

Accidentes geográficos

En Ecuador 
 Cerro Santa Ana (Guayaquil)

En España 
 Cerro Santa Ana (Puertollano), Ciudad Real.

En Venezuela 
 Cerro Santa Ana (Paraguaná)